Эль Сид:

Родриго Диас де Бивар, по прозвищу Эль Сид — национальный герой Испании
Эль Сид (фильм) (англ. El Cid) — кинофильм режиссёра Энтони Манна, вышедший на экраны в 1961 году.